Lüncker ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Lüncker (1572–1657), Bürgermeister der Stadt Marburg
 Conrad Theodor Lüncker (1622–1660), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Linker
 Lyncker